Rahmsdorf ist der Familienname folgender Personen:

 Detlev W. Rahmsdorf (* 1949), deutscher Volkswirt und Bankmanager 
 Inga Rahmsdorf (* 1978), deutsche Journalistin

Siehe auch:
 Rahmstorf
 Ramsdorf (Begriffsklärung)
 Rahnsdorf